Szerdahely se poate referi la:

 Streda nad Bodrogom (și: Bodrog-Szerdahely, Bodrogszerdahely)
 Miercurea Sibiului (Reußmarkt) – numele orașului în maghiară
 Dunajská Streda (Duna-Szerdahely, Dunaszerdahely) – numele orașului în maghiară
 Kaposszerdahely
 Središče, Moravske Toplice
 Serdahel (Tótszerdahely), Croația
 Sardahel, o mișcare și "dinastie" ("fermă", hoyf, instanța) de evrei  hasidistului